Le terme ligne 10 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

Métro 
 Ligne 10 du métro de Barcelone
 Ligne 10 du métro de Chengdu
 Ligne 10 du métro de Hangzhou
 Ligne 10 du métro de Madrid
 Ligne 10 du métro de Moscou, généralement appelé ligne Lioublinsko-Dmitrovskaïa 
 Ligne 10 du métro de Nankin
 Ligne 10 du métro de Paris
 Ligne 10 du métro de Pékin
 Ligne 10 du métro de Shanghai
 Ligne 10 du métro de Shenyang
 Ligne 10 du métro de Shenzhen
 Ligne 10 du métro de Stockholm
 Ligne 10 du métro de Valence

Tramway

Belgique 
 Ligne 10 du tramway d'Anvers
 Future ligne 10 du tramway de Bruxelles
 Ancienne ligne 10 du tramway de Bruges
 Ancienne ligne 10 du tramway de Mons
 Ancienne ligne 10 du tramway de Namur

Autres Pays 
 Ligne 10 du tramway de Bâle
 Ligne 10 du tramway de Dresde
 Ligne 10 du tramway d'Helsinki
 Ancienne ligne 10 du tramway d'Istanbul
 Future ligne 10 du tramway d'Île-de-France
 ligne 10 du tramway de Prague
 ligne 10 du tramway de Strasbourg
 , différentes lignes dans le monde

Trolleybus 
 Ligne 10 du trolleybus de Liège

Voies ferrées 
 Ligne 10 de la CPTM à São Paulo
 Ligne 10 TER Basse-Normandie
 Ligne 10, ligne ferroviaire belge desservant le port d'Anvers

Voir aussi

Articles connexes 
 
 
 
 10 (nombre)

10